— японский кёрлингист.

, в составе мужской сборной Японии участвовал в .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 : бронза (2016, 2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup (веб-архив)
Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу